«Punta del Diablo» o «punta del diablo» puede referirse a:

 Punta del Diablo, pueblo costero uruguayo en el departamento de Rocha.
 La punta del diablo, película argentino-uruguaya de 2005, rodada en la localidad anterior.